Степанчонок — фамилия.

 Известные носители
 Степанчонок, Василий Андреевич (1901—1943) — советский лётчик-испытатель, полковник.
 Степанчонок, Иван Андреевич (1918—1982) — советский легкоатлет и тренер.

См. также 
 Степанченко